Finlandia Trophy 2021 —  международный турнир по фигурному катанию, который проходил в финском городе Эспоо с 7 октября по 10 октября 2021 года. Организатор турнира — Финская ассоциация фигурного катания. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир вошёл в ежегодную серию «Челленджер» сезона 2021/2022 и стал четвертым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU 
 Информация о турнире на сайте финской ассоциации фигурного катания
 Результаты турнира на сайте финской ассоциации фигурного катания 

2021 год в фигурном катании
Finlandia Trophy
Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Октябрь 2021 года
Спорт в Финляндии в 2021 году